Die Abkürzung AYF steht für:
 Academic Year in Freiburg
 African Youth Foundation
 American Youth Football
 American Youth Foundation
 Armenian Youth Federation
 Asian Youth Fellowship

AYF